El municipio de Nessel (en inglés: Nessel Township) es un municipio ubicado en el condado de Chisago en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 1951 habitantes y una densidad poblacional de 17,64 personas por km².

Geografía 
El municipio de Nessel se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 110.62 km², de la cual 96,85 km² corresponden a tierra firme y (12,45 %) 13,77 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1951 personas residiendo en el municipio de Nessel. La densidad de población era de 17,64 hab./km². De los 1951 habitantes, el municipio de Nessel estaba compuesto por el 97,95 % blancos, el 0,36 % eran afroamericanos, el 0,21 % eran amerindios, el 0,77 % eran asiáticos y el 0,72 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,13 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Chisago